CIK est un sigle composé des trois lettres C, I et K qui peut faire référence à :
 Commission Internationale de Karting, un organisme qui régit la discipline sportive du karting, selon la Liste des fédérations de compétition automobile ;
 , un identifiant à 10 chiffres exigé par EDGAR, base de données maintenue par la Securities and Exchange Commission, pour accéder aux informations d'une inscription en particulier ;
CIK est un code qui peut faire référence à :
 , Alaska, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports